I VI Giochi panamericani si svolsero a Cali, Colombia, dal 30 luglio al 13 agosto 1971.

I Giochi

Sport 
  Atletica leggera
  Calcio
  Nuoto
  Pallacanestro
  Pallanuoto
  Scherma
  Tuffi

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni